Стоянова може да се отнася за:
 Антонина Стоянова (р.1952), юрист и дипломат
 Боряна Стоянова (р.1969), състезателка по спортна гимнастика
 Верка Стоянова (р.1955), волейболистка
 Вълкана Стоянова (1922-2009), фолклорна певица
 Гергана Стоянова (р.1972), актриса
 Данила Стоянова (1961-1984), поетеса
 Десислава Стоянова (р.1992), състезателка по биатлон
 Екатерина Стоянова (р.1980), актриса
 Ика Стоянова (1922-2014), народна певица
 Йорданка Стоянова (р.1926), агроном
 Катя Стоянова (1877-1956), оперна певица, мецосопран
 Кица Стоянова (1879-1942), актриса
 Комня Стоянова (1930-1991), народна певица
 Красимира Стоянова (р.1962), оперна певица, мецосопран
 Мария Стоянова, няколко души с това име
 Менда Стоянова (р.1956), политик
 Милка Стоянова (р.1949), поетеса
 Мирослава Стоянова (1937-1999), актриса
 Оля Стоянова (р.1977), писателка, поетеса и журналистка
 Павлина Стоянова (р.1974), тенисистка
 Рени Стоянова (р.1957), писателка

Български фамилни имена